Pedicab es una banda musical filipina formado en el 2005, intérpretes de la música de género rock alternativo y compuesto por cinco integrantes musicales como: Diego Mapa (en la voz), Jason Caballa (voz y guitarra), Raimund Marasigan (segunda y tercera voz), Mike Dizon (batería) y RA Rivera (Masterización y voz secundaria).

Discografía

Álbumes de estudio 
Tugish Takish (2005; Vicor Records) 
Shinji Ilabas Mo Na Ang Helicopter (2008; MCA Music, Inc.)

Síngles 
Dizzy Boy 
Dito Tayo sa Dilim 
Konti na Lang 
A Stormy Night 
Ang Pusa Mo 
FX 
Simulan Mo Na

Grupos de música de Filipinas
Grupos de rock de Filipinas
Grupos de rock alternativo de Filipinas
Grupos de rock electrónico de Filipinas
Grupos de dance alternativo